De doodskuur, de Nederlandse vertaling van de Maze Runner: The Death Cure
Maze Runner: The Death Cure, de verfilming van het gelijknamige boek